Osoby o tym nazwisku:
 Charles Healy – amerykański piłkarz wodny, olimpijczyk
 Cecil Healy – australijski pływak, olimpijczyk
 Colin Healy – irlandzki piłkarz
 David Healy – północnoirlandzki piłkarz
 David Healy – amerykański astronom amator, odkrywca wielu planetoid
 David Healy – brytyjski psychiatra
 Felix Healy – północnoirlandzki piłkarz i trener piłkarski
 Francis Healy – szkocki wokalista, kompozytor i gitarzysta
 Gerry Healy – brytyjski polityk, trockista
 Jim Healy – amerykański komentator sportowy
 Mary Healy – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Tim Healy – irlandzki polityk nacjonalistyczny, dziennikarz, pisarz

Inne:
 (66479) Healy – planetoida z pasa głównego asteroid
 USS Healy – nazwa kilku amerykańskich okrętów
 Healy – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
 Healy – miasto w USA, w stanie Alaska, w Okręgu Denali